

Дани сећања 

790-е пне.